Слуга́, слу́ги, прислу́га — те, кто выполняют различные работы по дому, гостинице или постоялому двору, обслуживают господина (хозяина, работодателя) и зачастую живут в его доме.

Значения 
 Слуга — член прислуги хозяина, господина.
 Слуга (Государев слуга) — придворный чин, на Руси, в XV — XVII веках.
 «Слуга» — рассказ Сергея Лукьяненко.
 «Слуга» — фильм 1963 года, Великобритания. Золотой лев Венецианского кинофестиваля.
 «Слуга» — фильм 1988 года, СССР.

Персоналии 
  (род. 1937) — американский профессор философии.
 Слуга, Симон (род. 1993) — хорватский футболист, играющий на позиции вратаря.

См. также 
 Вольные слуги
 Служанка
 Слуга народа